Станиця — тип населеного пункту в козаків
 Станиця Луганська — районний центр Луганської області